wnętrze w architekturze
 wnętrze (matematyka)